Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1992.

Qualifikation 

Abschlusstabelle (Gruppe 4)

|}

Spielergebnisse

Endrunde

Dänisches Aufgebot

Dänische Spiele

Vorrunde 

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 3 und 4 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Halbfinale

Finale

Dänische Torschützen 
Henrik Larsen war gemeinsam mit Karl-Heinz Riedle (Deutschland), Dennis Bergkamp (Niederlande) und Tomas Brolin (Schweden) Torschützenkönig des Turniers.

1992
Danemark